Michael Bennett (Carver, 16 de maio de 1985) é um lutador americano de luta livre profissional. Ele atualmente trabalha na WWE no programa 205 Live sob o nome de ringue Mike Kanellis. Bennett também já atuou na Total Nonstop Action Wrestling sob o nome "The Miracle" Mike Bennett, onde venceu uma vez o TNA X Division Championship. Também teve passagem pela Ring of Honor (ROH), onde ganhou o ROH World Tag Team Championship e pela New Japan Pro Wrestling (NJPW), onde venceu o IWGP Tag Team Championship, em ambas ocasiões com Matt Taven. Bennett e Taven operam uma escola de luta em West Warwick, Rhode Island.

Na luta livre

Movimentos de finalização
Box Office Smash (Sitout side slam) – 2011–2013; usado como um movimento secundário depois disso
Divine Intervention / MIP – Miracle in Progress / Power of Love  (Samoan driver) – 2016–presente
Go Back to Japan (Anaconda vise) – 2014–2016
Photo Finish (Fireman's carry cutter) – 2012–2013; usado como um movimento secundário depois disso
Piledriver – 2013–2017
Movimentos secundários
Big boot
Miracle Maker (Wrist-lock transicionado em um right-handed hook) – 2016–presente
Running cutter – 2016–2017
Spinning spinebuster
Superkick
Com Matt Taven
Movimentos de finalização
Hail Mary (Aided piledriver)
Managers
Grayson Alexander
Gia Savitz
Bob Evans
Maria Kanellis / Maria
Alcunhas
"The Epic"
"The Miracle"
"Professional Wrestling's Jesus"
"The Prodigy"
Temas de entrada
"Poem" por Taproot (ROH; 11 de janeiro de 2008 – 23 de agosto de 2010)
"S.U.M." por Avenue F (ROH; 30 de agosto de 2010 – 22 de junho de 2014)
"Something for You/Suffer Unto Me" by David Rolfe and Avenue F (ROH; 12 de julho de 2014 – 16 de janeiro de 2016; usado como membro do The Kingdom)
"Fire Guitar" por Fabio Codega (NJPW; 5 de abril de 2015 – 9 de dezembro de 2015; usado como membro do The Kingdom)
"The Miracle" por Dale Oliver (TNA; 5 de janeiro de 2016 – 17 de março de 2017)
"True Love" por CFO$ (WWE; 18 de junho de 2017 – presente)

Campeonatos e prêmios 

Neo Revolution Grappling
NRG Heavyweight Championship (1 vez)
New England Wrestling Alliance
NEWA Heavyweight Championship (1 vez)
New Japan Pro Wrestling
IWGP Tag Team Championship (1 vez) – com Matt Taven
Northeast Championship Wrestling
NCW Tag Team Championship (1 vez) – com Chris Venom e Johnny Idol
Northeast Wrestling
NEW Heavyweight Championship (1 vez)
Pro Wrestling Experience
PWE United States Championship (1 vez)
Pro Wrestling Illustrated
PWI colocou-o na 51ª posição dos 500  melhores lutadores na PWI 500 em 2016
Ring of Honor
ROH World Tag Team Championship (1 vez) – com Matt Taven
Top Prospect Tournament (2011)
Honor Rumble (2014)
Top Rope Promotions
TRP Heavyweight Championship (1 vez)
TRP Tag Team Championship (1 vez) – com Bryce Andrews
Kowalski Cup (2006)
Total Nonstop Action Wrestling
TNA X Division Championship (1 vez)
Xtreme Wrestling Alliance
XWA Heavyweight Championship (1 vez)
WWE World Wrestler Entreiteniment 
WWE 24/7 Championship (2 vezes)

Ligações externas 

 
 Perfil na Chikara
 Perfil na NJPW
 Perfil de Mike Bennett no IMDb
 Perfil na Ring of Honor
 Entrevista em áudio

Lutadores de luta profissional dos Estados Unidos